Muttra kan syfta på:

Muttra – en stad i Indien, se Mathura
Matrah – en stad i Oman